Pénzes István (1941–2020) Emberi Méltóságért díjas orvos, aneszteziológus
 Pénzes István (1951–2012) szlovákiai magyar pedagógus, nyelvész, szakíró, szerkesztő, versenyszervező, helytörténetíró